Notre Dame de Sion ist der französische Name
 der Schwestern Unserer Lieben Frau von Sion
 der Brüder Unserer Lieben Frau von Sion
 des Kontemplativen Zweiges Notre Dame de Sion - La Solitude
 der Kathedrale Unserer Lieben Frau (Sitten)

Siehe auch:
 Notre-Dame de Sion